Фамилија Алварез има више значења:

 Фамилија Алварез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Лоте Куатро Колонија Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез, Парсела Новента и Куатро Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Алварез (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику